Fabril Esporte Clube
 FEC(m-l)
 Fortaleza Esporte Clube
 Ferroviário Esporte Clube do Cabo

Desambiguações de siglas